Сетоути, Сэтоути () :
 (3392) Сэтоути — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.

Топоним 
 Сетоути (город) — город в Японии, находящийся в префектуре Окаяма.
 Сетоути (посёлок) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Осима округа Осима префектуры Кагосима.

Фамилия 
 Сэтоути, Дзякутё — японская писательница, монахиня буддийской школы Тэндай (сан епископа), общественный деятель.